«Охотники за демонами» () — американский комедийный фильм ужасов 2012 года режиссёра . Премьера фильма состоялась 9 сентября 2012 года на фестивале в Торонто.

Сюжет 
Группа священников занимается борьбой с нечистью, они называют себя «Адские трубогибы», практикуют нетрадиционные виды экзорцизма. Этим священникам не нужно прощение или отпущение грехов, их работа включает в себя каждодневное совершение грехов, таких как пьянство, воровство, употребление наркотиков, групповой секс и прочее с расчетом на то, что в случае если они станут одержимы, они смогут совершить самоубийство и отправить демона в небытие. Когда один из них становится одержимым демоном желающим захватить мир, его друзья, вопреки запрету, пытаются спасти ему жизнь.

В ролях 
 Клэнси Браун — отец Ангус возглавляет группу священников, без конца матерится и пьет, выполняя ежедневную квоту.
 Клифтон Коллинз-младший — отношения Лоуренса и Элизабет находятся в центре повествования.
 Андре Ройо — Стивен.
 Робин Рикун — Элизабет становится одержима, собственно, её и пытаются спасти герои фильма.
 Дэн Фоглер — сумасшедший толстяк, крайне неуравновешен, но почти всегда в приподнятом настроении, работа для него - праздник.
 Стивен Геведон — Клинт.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Кинокомедии США
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы на английском языке